La  peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (États-Unis)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)